Фуэнмайор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 34,29 км². Население — 3219 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del ayuntamiento

Муниципалитеты Риохи